Sebestyén Béla (1885–1959) labdarúgó
Sebestyén Béla (1908–1979) sakkmester